Republikens dag kan syfta på:

Republikens dag (Filippinerna) – en nationell helgdag i Filippinerna
Republikens dag (Indien) – firas i Indien till minne av då Indiens konstitution ersatte Government of India Act 1935
Republikens dag (Turkiet) – en nationell helgdag i Turkiet
 Republikens dag (Tchad) – en nationell helgdag i Tchad